Straßengraben steht generisch für:
 eine neben der Straße laufende Rinne zur Abfuhr des Regenwassers; siehe Straßenentwässerung

Straßengraben ist ein Gewässername:
 Straßengraben (Augraben), linker Zufluss des Augrabens (zur Zusam) bei Ustersbach, Landkreis Augsburg, Bayern
 Straßengraben (Dinkholderbach), rechter Zufluss des Dinkholderbachs (zum Mittelrhein) nahe dem Rhein-Taunus-Krematorium bei Dachsenhausen, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Straßengraben (Muckbach), linker Oberlauf des Ölbachs vor Dittwar, Stadt Tauberbischofsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch: